Janez Žmavc je osebno ime več znanih Slovencev:

 Janez Žmavc (1924–2019), dramatik
 Janez Žmavc (1932–), gradbeni inženir